Изма́йловский прое́зд (до 18 ноября 1949 года — Первома́йская у́лица (с 1938 года) и у́лица Хохло́вка) — проезд в Восточном административном округе города Москвы на территории района Измайлово.

История 
Проезд был образован 18 ноября 1949 года Решением Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся № 62/45 объединением части Первома́йской у́лицы («от улицы Ленина до дома № 6 - включительно») (получила своё название в 1938 году) и у́лицы Хохло́вка (названной по притоку Серебрянки) и получил название по расположению в исторической местности Измайлово.

Расположение 
Измайловский проезд проходит от Первомайской улицы на север, с востока к нему примыкают 2-я и 3-я Прядильные улицы, проезд поворачивает на северо-восток и на север, огибая Измайловское кладбище, и проходит до Сиреневого бульвара. Западнее проезда расположены Серебряно-Виноградный пруд и городок имени Баумана. На участке от 2-й Прядильной улицы до Сиреневого бульвара организовано одностороннее движение в сторону 2-й Прядильной улицы. Нумерация домов начинается от Первомайской улицы.

В 1980-х годах название было перенесено с перпендикулярного проезда, выходившего на Измайловскую площадь.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 вл. 5—7 — детский сад № 2677 (корпус № 2);
По чётной стороне:
 д. 4 — галерея «Измайлово»;
 д. 12 — Центр циркового искусства;
 д. 28 — храм Рождества Христова в Измайлове;
 д. 28, с. 3 — воскресная школа при храме Рождества Христова в Измайлове;
 вл. 30 — Измайловское кладбище.

Транспорт

Автобус 
 34: от 3-й Прядильной улицы до 2-й Прядильной улицы.
34к: от 3-й Прядильной улицы до 2-й Прядильной улицы.
634: от 3-й Прядильной улицы до 2-й Прядильной улицы.

Метро 
 Станция метро «Измайловская» Арбатско-Покровской линии — юго-восточнее проезда, на Измайловском проспекте
 Станция метро «Черкизовская» Сокольнической линии — западнее северного конца проезда, вблизи Большой Черкизовской улицы и Окружного проезда.

См. также 	
 Измайловская площадь
 Измайловская улица (Москва)
Измайловский бульвар
 Улица Измайловский Вал
 Измайловский проспект (Москва)
 Измайловское шоссе
 Первая улица Измайловского Зверинца
 Вторая улица Измайловского Зверинца
 Первый переулок Измайловского Зверинца
 Второй переулок Измайловского Зверинца
 Посёлок Измайловская Пасека
 Измайловская (станция метро)

Примечания

Ссылки